Plaats in Indonesië
 Sirnaraja (Cigalontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Sirnaraja (Cipeundeuy), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Bandung in de provincie West-Java